Pułki artylerii lekkiej i polowej noszące numer „3”:

Wojska Polskiego
 3 Pułk Artylerii Polowej (1919 we Francji)
 3 Pułk Artylerii Polowej (1918-1919 w Jarosławiu) → 4 Pułk Artylerii Polowej
 3 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej (1919) → 14 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej
 3 Pułk Artylerii Polowej (1919-1931) → 3 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów (1932-1939)
 3 Pułk Artylerii Lekkiej (1940 we Francji)
 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej (1942-1947)
 3 Pułk Artylerii Motorowej (kadrowy) (1943-1945 w Wielkiej Brytanii)
 3 Pułk Artylerii Lekkiej (1944-1945) → 5 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej

Cesarskiej i królewskiej Armii
 3 Pułk Armat Polowych

Przypisy

Bibliografia